

Miejscowości 
 Lublin – miasto we wschodniej Polsce, stolica województwa lubelskiego.
 Lublin – wioska w hrabstwie Taylor w stanie Wisconsin, w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Technika 
 Lublin – samochód ciężarowy produkowany przez Fabrykę Samochodów Ciężarowych w Lublinie w latach 1951-1959.
 Lublin – samochód dostawczy produkowany przez Fabrykę Samochodów w Lublinie w latach 1993-2007.
 Lublin – nazwa samolotów produkowanych w zakładach Plage i Laśkiewicz w latach 1928-1935, główne konstrukcje:
 Lublin R.VIII
 Lublin R.XIII
 Lublin – polski szybowiec amatorski zbudowany w dwudziestoleciu międzywojennym
 Lublin – polskie okręty desantowo-minowe, które weszły do służby w latach 1989-1991.

Historia 
 Armia Lublin – związek operacyjny Wojska Polskiego istniejący podczas wojny obronnej 1939 roku.
 Lublin – niemiecki obóz koncentracyjny funkcjonujący w latach 1941-1944.
 Lublin – dynastia chasydzka z Lublina wymordowana w 1942 roku.

Sport 
 KMŻ Lublin – klub żużlowy założony w 1956 roku.
 SPR Lublin – klub piłki ręcznej, dziewiętnastokrotny Mistrz Polski.

Budynki 
 Lublin Główny – najważniejsza stacja kolejowa na terenie Lublina, mieszcząca się w zabytkowym budynku z 1877 roku.
 Lublin – poczta główna w Lublinie, mieszcząca się w gmachu w centrum miasta.

Inne 
 Lublin – grupa folklorystyczna, Zespół Pieśni i Tańca im. Wandy Kaniorowej, założona w 1948 roku.
 Lublin – krater na powierzchni planetoidy (253) Mathilde.
 TVP Lublin – ośrodek regionalny Telewizji Polskiej, nadający własny sygnał od 1985 roku.